Бањол може да се односи на више насељених места у Француској:

Бањол (Од)
Бањол (Пиј де Дом)
Бањол (Родан)
Бањол ан Форе
Бањол де л'Орн
Бањол ле Бен
Бањол сир Сез
Бањол (Раб) на западној обали јадранског острва Раб.

Види још 
 Бањоле